Илья Жуков:
 Жуков, Илья Васильевич (1905 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Жуков, Илья Ильич (1893—1923) — русский революционер.